Domani è un altro film – singolo dei Dear Jack del 2014
 Domani è un altro film (prima parte) – album dei Dear Jack del 2014
 Domani è un altro film (seconda parte) – album dei Dear Jack del 2015